Alexander County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Alexander County (Illinois) – okres státu Illinois
 Alexander County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína